Die Football League Second Division 1932/33 war die 37. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1932 und endete am 6. Mai 1933.

Zweitligameister wurde Stoke City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Tottenham Hotspur in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1933/34 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und FC Blackpool die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Chesterfield und Charlton Athletic, wobei Chesterfield fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Charlton in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1933/34 Third-Division-North-Meister Hull City und aus der Third Division South der Gewinner FC Brentford die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1932-33 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1932/33
1932